Danci so lahko: 

 Danci, skandinavski narod 
 Danci, naselje v Istri